Ordet sirene har flere betydninger eller specialiseringer:
Sirene (græsk mytologi)
Sirene (kvinde) – Farlig, besnærende kvinde.
Sirene (lydgiver) – Signalapparat.
herunder varslingssirener.
Sirene (tidsskrift)